Guy Béart (1930-2015), chanteur français ;
 Emmanuelle Béart (née en 1963), actrice française, fille du précédent.

Homonymie de patronyme